Lophocyon (Лофоцион — „гребенозуби пас”) је изумрли род мачколиких звијери из изумрле породице Lophocyonidae, који је у периоду средњег Миоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 лофодон (лат. -{lophodont}-) типа кутњака (којег су врсте из овог рода посједовале),
 и старогрчке ријечи цион (стгрч. -{κύων}-), што значи пас.

Назив врсте Lophocyon carpathicus у преводу значи „карпатски гребенозуби пас”. Врста Lophocyon paraskevaidisi је именована у част професора Елиаса Параскевидиса, грчког геолога.

Карактеристике 
Врста Lophocyon paraskevaidisi је била мања од врсте Lophocyon carpathicus.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Lophocyon.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Lophocyonidae

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Τα απολιθώματα στα Κεραμεία της Χίου

Lophocyonidae
Изумрли сисари Европе